A waykuk  A Dűne -regényekben szereplő csoport.

Jellemzés
Sötét, átlátszatlan szemüveget viselnek. A fülükben fülhallgató van, amiből zene hallatszik. A Liga-hajókon szolgáló személyzet.

Tudnivaló
A 3. Fekete-lyuk háború idején, császári parancsra elpusztították a waykuk bolygóit, lévén hogy a rossz oldalon álltak. Néhány hadvezér háborús bűntettet követett el, a waykukat tekintették felelősnek az atrocitásokért. Az elpusztított bolygók és vagyon nélkül kénytelenek meghúzni magukat.

A Liga a waykuknak menedéket adott, így nemzedékek óta szolgálnak a Liga-hajókon, lévén hogy meg van tiltva nekik hogy bolygó felszínére lépjenek.

Dűne